W eliminacjach do finałów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1982 we Hiszpanii w strefie CONMEBOL wzięło udział 9 reprezentacji narodowych (Argentyna nie przystępowała do eliminacji, bo miała zagwarantowany udział w Mundialu jako obrońca tytułu mistrzowskiego).

Zasady kwalifikacji 
9 reprezentacji podzielono na trzy trzyosobowe grupy, zwycięzcy grup awansowali do finałów Mistrzostw. Wszystkie mecze rozgrywano w 1981 roku.

Grupa 1

Tabela końcowa 

Grupa 1

Grupa 2

Tabela końcowa 

Grupa 2

Grupa 3

Tabela końcowa 

Grupa 3

Awans 
Awans uzyskały reprezentacje: Brazylii, Chile, Peru i Argentyny (mistrz świata, awans automatyczny).

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1982
1981 w piłce nożnej